Joannes Masson aussi Jean Masson est un érudit, critique et chronologiste français, né en 1680, mort en Angleterre vers 1750. 

Après la révocation de l'édit de Nantes, il suivit en Angleterre son père, qui était ministre protestant dans la
Saintonge, fut chargé de l’éducation des fils de l’évêque Burnet, puis visita les principaux États de l’Europe. De retour en Angleterre, il entra dans le ministère évangélique et obtint plusieurs bénéfices. 

Masson était très versé dans la connaissance des langues, des antiquités, de la numismatique, et il se montra souvent un critique judicieux ; mais il gâta ses qualités par une vanité, par un pédantisme intolérable, et il eut avec plusieurs savants de son temps des querelles littéraires qui furent loin de mettre toujours les rieurs de son côté.

Œuvres
Il a écrit, avec son frère Samuel et son cousin Philippe, une Histoire critique de la République des lettres, Utrecht, 1712-18, 15 vol. in-12.
On a aussi de lui des Vies d’Horace (1707), d’Ovide (1708), de Pline le Jeune (1709) ; divers écrits sur la chronologie, entre autres : Annus solaris antiquus naturali suo ordini restitutus (1712, in-fol.).

Source

Liens externes 
 
 
 

Érudit du XVIIIe siècle